Боян Илиев е български футболист, защитник. Играч на Спартак (Варна). Роден е на  във Варна. Юноша на Спартак.

Статистика по сезони 

Последна актуализация:

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Нафтекс (Бургас)
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Левски (Карлово)
Родени във Варна